Neuenfeld steht für:

 Neuenfeld (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neuenfeld (Nadrensee), Wohnplatz der Gemeinde Nadrensee, Kreis Vorpommern-Greifswald,  Mecklenburg-Vorpommern
 Neuenfeld (Schönfeld), Gemeindeteil der Gemeinde Schönfeld (Uckermark), Landkreis Uckermark, Brandenburg

Neuenfeld ist der Familienname folgender Personen: 
 Olaf Neuenfeld (* 1970), deutscher Faustballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Neuenfelde